Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
 Raad voor Accreditatie (Nederland) of Nationale Raad voor Accreditatie in Certificatie (België)
 Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva 2005) (Nederland)